

Toponyme 

 Tronzano Lago Maggiore, commune italienne de la province de Varèse dans la région Lombardie ;
 Tronzano Vercellese, commune italienne de la province de Verceil dans le Piémont.